A 23 101-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád megyében; a Salgótarján egymástól távol eső városrészeit összekötő utak egyike.

Nyomvonala 

A 2307-es útból (a 21-es út városi szakaszából) ágazik ki, annak 2+800-as kilométer-szelvénye közelében, délkelet felé. Első szakasza a Forgách Antal út nevet viseli, Csizmadiatelep városrészen végighúzódva. Első kilométerét elérve délnek fordul, majd másfél kilométer után, Forgáchtelep városrészben kiágazik belőle a 23 117-es út Kazár felé. A 2. kilométerénél egy rövid szerpentines szakasza következik, majd a fő iránya északkeleti lesz. Innentől Somlyó út a neve és Somlyóbánya városrészben halad, ahol végül feloldódik a városrész kis utcái között. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,173 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26.

Jegyzetek 

23101
23101